Левобережье — топоним или историко-топонимический термин:
 Левобережье — неофициальное обозначение исторического региона Левобережная Украина
 Левобережье — до 2016 года название платформы Левобережная Октябрьской железной дороги